52-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 3 марта по 4 марта 2022 года на катке «Викингскипет» в Хамаре, Норвегия. Из-за пандемии COVID-19 многие страны не участвовали, а сборная России и Беларусии были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за «военной операции» на Украине.

Расписание
Время местное (UTC+2)

Результаты

3 марта

Мужчины

500 м

1000 м

4 марта

500 м

1000 м

Итоговое положение

Женщины

500 м

1000 м

500 м

1000 м

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ .

2022 год в конькобежном спорте
2022